Ženská dvouhra Australian Open 2007 probíhala ve druhé polovině ledna 2007. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráček. Dvanáct z nich se probojovalo z tříkolové kvalifikace. Světová jednička Justine Henin-Hardenneová do turnaje nezasáhla z osobních důvodů. V průběhu grandslamu na svém oficiálním webu potvrdila, že se po pěti letech odloučili s manželem Pierrem-Yvesem Hardennem. 

Obhájkyní titulu byla francouzská světová trojka Amélie Mauresmová, kterou ve čtvrtém kole vyřadila sedmdesátá hráčka žebříčku Lucie Šafářová. Češka tak poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamu, v němž podlehla Vaidišové. 

V melbournské dvouhře naposledy startovala trojnásobná šampionka Australian Open a nejmladší grandslamová vítězka v singlu Martina Hingisová, jež ve čtvrtfinále podlehla páté ženě klasifikace Kim Clijstersové z Belgie. Během druhé sady vítězného čtvrtfinále proti 19leté Anně Čakvetadzeové obdržela Šarapovová varování za nepovolený koučink otce Jurije Šarapova, jenž gestikuloval z hráčského boxu.

Semifinále 

V úvodním semifinále hraném v aréně Roda Lavera porazila sedminásobná grandslamová šampionka Serena Williamsová sedmnáctiletou Nicole Vaidišovou po vyrovnaném dvousetovém průběhu. Češka se časným brejkem dostala do vedení her 2–0. Náskok držela až do stavu 5–4, kdy šla podávat na vítězství v úvodní sadě. Po nevyužitém setbolu dokázala Američanka gem otočit a vzít si ztracené podání zpět. V tiebreaku pak úvodní set připadl Williamsové po výhře dvoubodovým rozdílem, ačkoli v něm po dvou dvojchybách soupeřky vedla již 5:1. Na vítězné vlně pokračovala dominantním vstupem do druhého setu, když americká hráčka přestala chybovat a rychle se ujala vedení 5–1 na gemy. Desátá nasazená Vaidišová se však nevzdala, za stavu 3–5 odvrátila čtyři mečboly a snížila na rozdíl jediné hry. Podávající Williamsová využila další příležitosti na podání a utkání zakončila volejem v podobě proměněného šestého mečbolu. Po výhře 6–4 ve druhé sadě postoupila do prvního finále Grand Slamu od Australian Open 2005. Vaidišová vyrovnala grandslamové maximum z French Open 2006. Po turnaji se posunula o tři příčky výše na 9. místo žebříčku WTA, své dosavadní maximum.

Turnajová jednička a úřadující šampionka US Open Maria Šarapovová, která prošla potřetí v řadě do semifinále, zdolala za 83 minut belgickou turnajovou čtyřku Kim Clijstersovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Clijstersová oznámila poslední účast na melbournském majoru, když v květnu 2007 poprvé ukončila kariéru. Následně se ovšem na profesionální okruh vrátila. V úvodu prvního setu si obě hráčky dvakrát prolomily podání. Od vedení 23leté Belgičanky 4–3 na gemy pak vyhrála Ruska šest her za sebou. Sadu získala za 42 minut po využitém třetím brejku v desáté hře. Ve druhém dějství se rychle ujala vedení 3–0, ale několika debly a nevynucenými chybami vrátila soupeřku do utkání. Za stavu her 2–4 však Clijstersová opět neudržela servis. Ruská světová dvojka již nezaváhala a postoupila do třetího kariérního finále na grandslamu.

Třetí titul na Australian Open pro Serenu Williamsovou 

Američanka Serena Williamsová vracející se po problémech s koleny a depresemi ve finále hladce zdolala 19letou nastupující světovou jedničkou Marií Šarapovovou za 63 minut po setech 6–1 a 6–2. V Laverově aréně se utkání hrálo pod zataženou střechou. Americká hráčka dominovala po celý průběh duelu. V utkání zahrála 28 vítězných míčů na 11 nevynucených chyb. V úvodní sadě soupeřce umožnila získat jeden gem při podání Rusky. Ve druhé sadě si pak Šarapovová podržela servis dvakrát.

Na Australian Open Williamsová vyhrála třetí trofej, která znamenala osmý kariérní grandslam ve dvouhře. Z pozice 81. hráčky klasifikace se stala od sezóny 1975 třetí nejníže postavenou šampionkou po Evonne Goolagongové a Chris O'Neilové, které v Austrálii triumfovaly v letech 1977, respektive 1978. Rovněž představovala první nenasazenou vítězku právě od O'Neilové. I dvě předchozí vítězná finále v letech 2003 a 2005 odehrála Williamsová pod zataženou střechou. Po skončení se na žebříčku posunula o šedesát sedm míst výše na 14. příčku. V děkovné řeči věnovala triumf starší poloviční sestře Yetundě Priceové, zastřelené během září 2003 v kalifornském Comptonu. 

Williamsová se v průběhu turnaje ocitla dvakrát na pokraji vyřazení. Poprvé ve třetím kole s pátou nasazenou Ruskou Naděždou Petrovovou, s níž ztratila úvodní sadu a ve druhé již prohrávala 3–5 na gemy. Podruhé ve čtvrtfinále, kdy izraelská turnajová šestnátka Šachar Pe'erová byla dva míče od vítězství. Naopak Šarapovová měla problémy v úvodním kole, hraném při vysoké teplotě vzduchu 36°C, v němž se potýkala se žaludečními potížemi. V duelu s francouzskou 62. hráčkou žebříčku Camille Pinovou vstoupila do třetí rozhodující sady vedením her 5–0. Soupeřka však šňůrou pěti gemů srovnala a za stavu 7–6 šla podávat na postup. V dané hře se Pinová ocitla dva míče od vítězství, ale Šarapovová koncovku maratonského duelu otočila poměrem gemů 9–7. Po skončení sdělila, že se jednalo o jeden z nejtěžších zápasů, které v kariéře odehrála.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2007